Baljkovica peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Baljkovica, un village situé dans la municipalité de Sapna, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Baljkovica, un village situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie.